Keisuke Funatani (Matsuzaka, 7 de janeiro de 1986) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Júbilo Iwata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata
Futebolistas do Sagan Tosu